Джон Лоусон: Лоусон, Джон Хоуард (1884—1977) — американский писатель, сценарист.
 Лоусон, Джон Дэвид (1923—2008) — английский учёный, физик.